Tina – nome proprio di persona italiano femminile
 Tina - genere di piante della famiglia Sapindaceae
 Tina – cantante slovacca, pseudonimo di Martina Kmeťová
 Tina Canavese – frazione di Vestignè, comune in provincia di Torino
 Tina – villaggio del Missouri, negli Stati Uniti
 TINA – acronimo di There Is No Alternative, in economia identifica quell'ideologia che vede nel neoliberismo l'unica via possibile
 Tina - What's Love Got to Do with It – film del 1993
Tina! – album di Tina Turner del 2008
Tina – album di Fuse ODG
Tina – brano dei Flyleaf

Altri progetti